Амбарцумя́н () — армянская фамилия. Образована от армянского имени «Амбарцум» ( — букв. «вознесение»), с армянским суффиксом «-ян».

Известные носители:
 Амбарцумян, Александр Артёмович (1943—2012) — заведующий лабораторией в Институте проблем управления РАН, профессор кафедры информационно-управляющих систем МГТУ им. Н. Э. Баумана.
 Амбарцумян, Ален (род. 1992) — армянский футболист.
 Амбарцумян, Аркадий Станиславович (род. 1971) — армянский политик и предприниматель.
 
 Амбарцумян, Арсен Хачикович (род. 1973) — армянский общественный и государственный деятель.
 Амбарцумян, Артур Андроникович (род. 1963) — востоковед-филолог.
 Амбарцумян, Вааган Цовакович (род. 1947) — советский пловец.
 Амбарцумян, Виген Леонидович (род. 1987) — армянский футболист.
 Амбарцумян, Виктор Амазаспович (1908—1996) — российский и армянский учёный-астрофизик.
 Амбарцумян, Вячеслав Миранович (1940—2008) — советский футболист.
 Амбарцумян, Галина Самсоновна (род. 1991) — российская самбистка, дзюдоистка, сумоистка.
 Амбарцумян, Григорий Давидович (1933—2014) — советский футболист и тренер.
 Амбарцумян, Давид Григорьевич (1956—1992) — советский спортсмен по прыжкам в воду.
 Амбарцумян, Захарий Николаевич (1903—1970) — советский библиотековед, педагог.
 Амбарцумян, Константин Саакович (1882—1918) — военный деятель, член Всероссийского учредительного собрания.
 Амбарцумян, Левон Ашотович (род. 1955) — российский скрипач, композитор и дирижёр, педагог.
 Амбарцумян, Мхитар Адамович (1921—1986) — советский хозяйственный деятель.
 Амбарцумян, Оганес Саркисович (род. 1990) — армянский футболист.
 Амбарцумян, Орбели (род. 1996) — армянский футболист, нападающий ереванского «Улисса», выступающего в Премьер-лиге и юношеской сборной до 17 лет.
 Амбарцумян, Офелия Карповна (1925—2016) — армянская певица.
 Амбарцумян, Рубен Сергеевич (1911—1971) — учёный в области материаловедения, доктор технических наук, член-корреспондент АН СССР.
 Амбарцумян, Сергей Александрович (1922—2018) — советский и армянский общественный и научный деятель.
 Амбарцумян, Сергей Александрович (род.1952) — армянский и российский предприниматель. Владелец и Генеральный директор ГК «МонАрх».
 Амбарцумян, Серго Искандерович (1910—1983) — советский тяжелоатлет.
 Амбарцумян, Эдуард Андраникович (род. 1986) — российский и армянский боксёр.

Другое 
 (1905) Амбарцумян — астероид из главного пояса.

См. также